Mooslohgraben ist ein Gewässername:

 Mooslohgraben (Fichtelnaab), rechter Zufluss der Fichtelnaab in Fichtelberg, Landkreis Bayreuth, Bayern; linker Abzweig des Moosbachs (zur Fichtelnaab)
 Mooslohgraben (Schweinnaab), linker Zufluss der Schweinnaab in Mooslohe, kreisfreie Stadt Weiden in der Oberpfalz, Bayern